Рио Умо има више значења:

 Рио Умо (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Умо (Сантијаго Теститлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику